Pau, estat de no-violència ni guerra
 Pau (nom), diversos personatges
 PAU, acrònim de les proves d'accés a la universitat
 Pau (primat), únic exemplar trobat de Pierolapithecus catalaunicus
 La Pau (Aristòfanes), comèdia escrita i produïda pel dramaturg grec Aristòfanes 
 Toponímia:
 Pau (Alt Empordà), comú de l'Alt Empordà
 Pau (Occitània), comú occità de la Gascunya
 Pau (Oristany), municipi italià, dins de la província d'Oristany
 Districte de Pau, districte del departament francès dels Alts Pirineus, a la regió d'Aquitània
 La Pau, antic barri de la ciutat de Barcelona, actualment part del barri la Verneda i la Pau
 La Pau (Badalona), barri del Districte II de Badalona (Barcelonès) 
 Carrer de la Pau, via urbana del centre de la ciutat de València 
 Estació de la Pau, estació de metro de la ciutat de Barcelona
 Mas de la Pau, mas al municipi de Vilabella (Alt Camp)
 Jaciment arqueològic de Pau
 Cova d'en Pau, jaciment arqueològic a Serinyà (Pla de l'Estany)
 Cova d'en Pau, jaciment arqueològic a Vilassar de Dalt